Ви́ктор Семёнович Кудлачёв (р. 15 января 1936, д. Сластёны, Могилевская область) — поэт, член Союза писателей Беларуси (1991).

Биография 
Вырос в крестьянской семье, в 1944 пошёл учиться в первый класс, летом 1945 подорвался на мине и потерял зрение. С 1947 учился в спецшколе для слепых детей в Гродно и одновременно — по классу баяна в детской музыкальной школе. По окончании в 1958 г. Гродненского музыкально-педагогического училища до настоящего времени работает учителем пения и музыки в Гродненской школе-интернате для слепых и с ослабленным зрением детей, где когда-то учился сам. Живёт в Гродно.

Творчество 
Литературным творчеством занимается с 1970 г., пишет на русском языке. Его стихи впервые были напечатаны в 1972 в областной газете «Гродненская правда». Печатается на страницах республиканский газет «Зорька», «Сельская газета», «Учительская газета». Первая книга поэта «Я расту» вышла в 1981. Пишет В. Кудлачев преимущественно для детей. Его стихи воспитывают у детей чувство любви к людям, к отцу и матери, к добрых дел, к природе. В них много действия, использованы приемы игры. Отдельные его стихи включены в школьные учебники.

Избранные сочинения 
 Кудлачев В. С. Отец наш Неман: Стихи, рассказы, очерки, эссе: Для ст. шк. возраста / Сост. Я. И. Волны; Худ. В. П. Свентоховской. — Минск: Юность, 2001. — 510 с.
 Кудлачев В. С. Звезды на ладонях: Сборник произведений инвалидов по зрению, членов Союза писателей Республики Беларусь. — Минск: Веснянка, 1997. — 166 с.
 Ковалёва Н., Кудлачёв В., Шварц В. У кого какие сны: Стихи. — Минск: Юность, 1991. — 32 с.
 Края мой — Неман: Гродненщина литературная: Поэзия, проза, крытыч. статьи. — Минск: Маст. лит., 1986. — 300 с.
 Кудлачёв В. Война глазами ребёнка. — Гродно: ГОУПП «Гродно. Тип.», 2004. — 22 с.
 Кудлачёв В. Встреча: Сборник стихотворение. — Гродно, 1995. — 68 с.
 Кудлачёв В. Дали дорог: Стихи. — Гродно: ГОУТ, 2000. — 56 с.
 Кудлачёв В. Здравствуйте, дети! : Стихи, сказки, загадки, скороговорки. — Минск: Юность, 2000. — 31 с.
 Кудлачёв В. Как медведь ходил за мёдом. — Гродно, 2000.
 Кудлачёв В. Нарисую город Гродно: Стихи и рассказы для детей. — Гродно, 2003. — 62 с.
 Кудлачёв В. Я расту: Стихи. — Минск: Юность, 1981 — 24 с.
 Кудлачёв В. Я сам …: Стихи. — Минск: Юность, 1986. — 24 с.
 Чебаков Г. маленького солиста: Песни на стихи В. Кудлачёва. — Гродно, 1999. — 20 с.
 Чебаков Г. Песни детям на стихи В. Кудлачёва. — Гродно, 2000. — 22 с.
 Чебаков Г. Что мне надо ?: Песни детям на стихи В. Кудлачёва. — Гродно, 2000. — 13 с.

Награды 
 медаль.

Литература 
 Кудлачев Виктор // Белорусские писатели: Библиогр. Словесная. — Т. 3. — М .: БелЭн, 1994. — С. 436.
 Лапикова С. Виктор Кудлачёву — 65 лет // Сов. деревня. — 2001, 24 янв. — С. 4.
 Курильщик Л. Виктор Кудлачев — поэт земли Дрибинской: [О жизни и творчестве поэта] // Сов. деревня. — 1998, 19 августа. — С. 4.
 Лапикова С. Виктор Кудлачёву — 65 лет // Сов. деревня. — 2001, 24 янв. — С. 4.
 Лапикова С. Душою он распахнут к детям // Сов. деревня. — 2000. — 4 Кастро. — С. 3.
 Лапикова С. Дрибинской землей взращенный // Сов. деревня. — 1998, 7 окт. — С. 4.
 Принят в Союз писателей Беларуси // ЛиМ. — 1991. — 31 мая. — С.4.
 Фоменкова И. Горит вдохновения луч: [о творчестве В. С. Кудлачёва] // Сов. деревня. — 2005, 14 янв. — С. 3.

Слепые поэты
Члены Союза писателей Беларуси
Русские поэты